

Toponyme

Abbayes 
 Abbaye Notre-Dame de Bonneval, abbaye cistercienne, commune du Cayrol, Aveyron (diocèse de Rodez), fondée en 1147.
 Abbaye Saint-Florentin de Bonneval, abbaye bénédictine, commune de Bonneval, Eure-et-Loir (diocèse de Chartres), fondée en 857.

Communes 
 Bonneval, commune française d'Eure-et-Loir
 Canton de Bonneval, ancien canton d'Eure-et-Loir
 Gare de Bonneval, gare de la SNCF
 Bonneval, commune française de la Haute-Loire
 Bonneval, commune française de la Savoie
 Bonneval-sur-Arc, commune française de la Savoie
 Boulc-Bonneval, ancienne commune française de la Drôme
 Coussac-Bonneval, commune française de la Haute-Vienne
 Château de Coussac-Bonneval, château du 
 Église de Coussac-Bonneval, église catholique du 
 Gare de Coussac-Bonneval, gare de la SNCF
 Lanterne des morts de Coussac-Bonneval, lanterne des morts
 La Roquette-Bonneval, ancienne commune de l'Aveyron, aujourd'hui Curières
 Saint-Aubin-de-Bonneval, commune française de l'Orne
 Saint-Hilaire-Bonneval, commune française de la Haute-Vienne
 Saint-Jean-de-Bonneval, commune française de l'Aube
 Soulages-Bonneval, commune française de l'Aveyron

Patronyme 
par ordre chronologique de naissance
 Jean Henri Bonneval La Trobe (1670-1760), exilé français à l'origine de la famille de La Trobe ;
 Claude Alexandre de Bonneval (1675-1747), officier militaire turc d'origine limousine ;
 Michel de Bonneval (?-1766), contrôleur général et intendant français ;
 Jean-Baptiste Jacques Gimat de Bonneval (1711-1783), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Germain Bonneval (1738-1815), député à l'Assemblée législative et à la Convention nationale pendant la Révolution française ;
 Johann Friedrich Bonneval Latrobe (1769-1845), compositeur britannique ;
 Philippe-Armand de Bonneval (1773-1840), pair de France sous la Restauration ;
 Gaston de Bonneval (1911-1998), colonel, aide de camps du général De Gaulle de 1945 à 1965 ;
 Éric Bonneval (né en 1963), joueur de rugby à XV français ;
 Gwen de Bonneval (né en 1973), dessinateur et scénariste de bandes dessinées français ;
 Hugo Bonneval (né en 1990), joueur de rugby à XV français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France